Премия TVyNovelas за лучшую комедийную роль () — престижная ежегодная награда за исполнение лучшей комедийной роли в телепродукии производства телекомпании Televisa, присуждаемая в рамках премии TVyNovelas. Первая награда в этой номинации была вручена в 1983 году Родольфо Родригесу за работу в телесериале «Cachún cachún ra ra!». В настоящее время премия в данной номинации не вручается. Последнюю премию в этой номинации получили на 25-ой торжественной церемонии награждения в 2007 году следующие актёры:
 Арат де ла Торре за роль в ситкоме 
 Консуэло Дувальза роль в ситкоме

Номинанты и победители 
В списке приведены сведения о номинантах и победителях, сгруппированные по церемониям (годам) и десятилетиям. В таблицы включены имена актёров и названия теленовелл, шоу или сериалов, за которые получена номинация.

Победители каждого года указаны первыми в списке, выделены полужирным шрифтом на золотом фоне.

1980-ые

1990-ые

2000-ые

Рекорды и достижения 
 Актёры, получившие наибольшее количество наград (4):
 Хорхе Ортис де Пинедо
 Анабель Феррейра
 Актёр, имеющий самое большое количество номинаций (6):
 Хорхе Ортис де Пинедо
 Актриса, имеющая самое большое количество номинаций без побед (3):
 Флоринда Меса
 Самая молодая победительница в номинации:
 Мария Элена Салданья — 23 года
 Самая молодая номинантка на премию:
 Мария Антоньета де лас Ньевес — 36 лет
 Самый старший победитель в номинации:
 Роберто Гомес Боланьос — 62 года
 Самый старший номинант на премию:
 Рауль «Чато» Падилья — 69 лет
 Актриса, победившая с самым маленьким интервалом между победами:
 Анабель Феррейра (1989, 1990, 1991, 1992 и 1993) — 5 побед каждый год подряд
 Актриса, победившая с самым большим интервалом между победами:
 Марибель Фернандес (La carabina de Ambrosio, 1986 и Пока смерть нас не разлучит, 1994) — 8 лет
 Актёр-иностранец, победивший в номинации:
 Помпин Иглесиас — Колумбия

Ссылки 
 TVyNovelas  на сайте tvynovelas.com
 TVyNovelas Awards  на сайте univision.com
 TVyNovelas México  Twitter
 TVyNovelas México  Instagram

Премия TVyNovelas
Награды актёрам
Кинокомедии Мексики